30 Połtawski Pułk Piechoty (ros. 30-й пехотный Полтавский полк) – pułk piechoty okresu Imperium Rosyjskiego, sformowany 20 sierpnia 1798 za panowania carycy Katarzyny II Wielkiej.

Święto pułkowe: 29 czerwca. Dyslokacja w 1914: Warszawa (Варшава).

Pułk wziął udział w działaniach zbrojnych epoki napoleońskiej, a także w działaniach zbrojnych okresu I wojny światowej.

Przyporządkowanie 1 stycznia 1914 
 15 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego - (15 АК, 15 армейский корпус), Warszawa
 8 Dywizja Piechoty - (8-я пехотная дивизия), Warszawa
 1 Brygada Piechoty - Warszawa
 30 Połtawski Pułk Piechoty - (30-й пехотный Полтавский полк), Warszawa (Варшава).

Przypisy

Bibliografia 
 Raspisanije suchoputnych wojsk 1836 - 1914, Petersburg 1914.
 Wiesław Caban, Służba rekrutów Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831-1873, Warszawa 2001, .
 A. A. Kersnowski, Istorija russkoj armii, Moskwa 1994.

Linki zewnętrzne 
  (pl)
 http://mosgrenadier.narod.ru/dip/inf152.htm (ru)
 http://www.grwar.ru/regiments/regiments.html?id=632 (ru)

Pułki piechoty Imperium Rosyjskiego
Wojsko rosyjskie w Warszawie
Armia Imperium Rosyjskiego w Królestwie Kongresowym